Das Country Club Cuneo 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Cuneo. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 29. Juni bis 5. Juli 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Cuneo